Layne Staley
Staley (Carolina do Norte)

Desambiguação